Соревнования по бегу на 800 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 14 и 16 июля. Приняли участие 18 спортсменов из семи стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Предварительные забеги

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

М